Керпен:
 Керпен — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Керпен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Керпен — средневековый замок на высоком отроге доломитовых гор в регионе Айфель в коммуне Керпен в земле Рейнланд-Пфальц, Германия.